Asseiceira pode ser:
Asseiceira (Rio Maior) - freguesia no concelho de Rio Maior, Portugal
Asseiceira (Tomar) - freguesia no concelho de Tomar, Portugal
 Perto desta localidade ocorreu uma batalha com o mesmo nome: a batalha de Asseiceira

Desambiguação